Josep Aymerich i Subirats (la Garriga, 25 de juny del 1889 - 29 d'octubre del 1971), promotor cultural, director de corals i compositor català.
 Josep Aymerich i Cortillas (l'Ametlla del Vallès, 1945), polític català i alcalde de l'Ametlla del Vallès.